Hans Schöpfer ist der Name folgender Personen:

* Hans Schöpfer der Ältere, (circa 1505–1569/1570), deutscher Maler
 Hans Schöpfer der Jüngere (fl. 1558; † 1610), deutscher Maler
 Hans Schöpfer (Künstler) (* 1940), Schweizer Künstler